Deux hommes politiques grecs, de la même famille, s'appellent Theodoros Pangalos :
 Theodoros Pangalos (1878-1952) militaire et Président de son pays en 1926
 Theódoros Pángalos (homme politique, 1938) membre du PASOK et petit-fils du précédent